Iterlaap Tasia bezeichnet:
 Iterlaap Tasia (See, Kangaatsiaq), See im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Iterlaap Tasia (See, Paamiut), See im Distrikt Paamiut, Grönland